Железнодорожная станция Кембридж () — главная железнодорожная станция в городе Кембридж (графство Кембриджшир, регион Восточная Англия). Является одной из двух станций в городе (другая — станция , расположенная приблизительно в 4 километрах (2,5 мили) к северу от станции Кембридж). Находится в километре к юго-востоку от центра города, в конце полуторакилометровой Стейшен-роуд, отходящей от Хиллс-роуд в створе Ботанического сада Кембриджского университета.

Станция Кембридж — самая загруженная по годовому пассажиропотоку на востоке Англии. В 2015/2016 гг. ею воспользовалось без малого 11 миллионов пассажиров.

На станции начинается ряд железнодорожных маршрутов, проходящих по Восточной Англии, среди которых  — Лондон (вокзал Ливерпуль-стрит) по ,  —  по ,  —  по  и  —  на . Все станционные пути, а также отходящие от станции Кембридж линии электрифицированы, посредством воздушной контактной подвески, переменным током 25 кВ — за исключением , которая обслуживается тепловозами и дизель-поездами. Также дизель-поезда работают на маршруте  — , поскольку  между станциями  и  не электрифицирована.

Станция обладает третьей по длине платформой среди всех станций на железных дорогах Великобритании. Проход пассажиров к поездам и выход с платформ осуществляется через турникеты.

История 

Первые изыскания железнодорожной линии, связывающей Лондон и Кембридж проводились еще в 1822 году, позднее также в конце 1820-х и в 1830-е годы. В 1842 году железная дорога была доведена до Бишопс-Стортфорда. Однако финансовый климат начала 1840-х гг. не способствовал частному железнодорожному строительству. Лишь Парламентским актом 1844 года было провозглашено, что дорога до Кембриджа будет построена на государственные деньги, главным инженером строительства был назначен Роберт Стефенсон, и 29 июля 1845 года станция в Кембридже открылась и началось регулярное движение поездов до нее с лондонской станции  через ).

В течение XIX к Кембриджу подошло еще несколько новых железнодорожных линий, компании - их владельцы хотели построить свои собственные станции. Однако руководство Кембриджского университета, имевшее немалый вес в управлении города, этим планом успешно противостояло. Также университет в 1890-е годы заблокировал строительство новой станции в центре города. Таким образом, станция  на протяжении более 170 лет оставалась единственной в городе — до открытия в мае 2017 года второй железнодорожной станции в Кембридже — станции .

Вокзал и платформы 

Здание вокзала построено архитекторами  и Фрэнсисом Томпсоном в 1845 году. Отличающееся длинным классическим фасадом, с массивной въездной аркой (застеклена и заложена в XX веке), оно включено в  с присвоением ему класса II — «здание, представляющее особый интерес, с гарантией любых необходимых действий по его сохранению».

Основная платформа станции Кембридж по своей длине (470 метров, или 514 ярдов) является третьей в Англии, после станций  и . Такие длинные платформы являлись типичными для начального периода развития железных дорог в Англии. Что, однако, являлось нетипичным — отсутствие платформ на других главных путях станции (они были добавлены только в 2011 году). Работы по удлинению платформ и реконструкции здания вокзала осуществлялись в 1863 и 1908 годах, также в 1896 году, в связи c изменением конфигурации станционных путей (перемещение к северу от станции Кембридж ответвления  от главного хода , которое начиналось непосредственно от главной платформы и шло по весьма крутой кривой) облегчило подъезд и подход пассажиров к зданию вокзала.

В настоящее время станция Кембридж имеет восемь платформ, причем платформы с номерами 1 и 4 — это северная и южная части длинной основной платформы, таким образом, разделенной на два перрона. У места разделения перронов путь, проходящий вдоль платформы, соединен с параллельным путем перекрестным стрелочным переводом, что позволяет поездам, подходящим с любого направления, вставать ко второму перрону длинной платформы, даже если первый перрон занят — а также отправляться от своего перрон при занятом втором.

Платформа 1 рассчитана на 12-вагонные составы, принимаемые с обоих направлений. Главным образом с нее отправляются поезда, идущие на север, до станций ,  и . Также она используется для отправления ряда утренних поездов в южном направлении до станций Лондон - Кингс-Кросс и Лондон - Ливерпуль-стрит. Кроме того, в вечернее время к ней прибывает ряд поездов, имеющих Кембридж конечной станцией.

Платформы 2 (рассчитанная на 10 вагонов) и 3 (на 8 вагонов) — торцевые, расположенные с южной стороны станции. Используются для приема и отправления поездов южного от Кембриджа направления, до станций Лондон - Кингс-Кросс и Лондон - Ливерпуль-стрит (по воскресеньям ряд поездов могут также следовать до лондонской станции ).

Платформа 4 используется по той же схеме, что и платформа 1.

Платформа 5 торцевая, рассчитана на 6 вагонов, расположена с северной стороны станции. Используется поездами направления  (а также иногда ).

Платформа 6 также торцевая, рассчитана на 6 вагонов и расположена с северной стороны станции. Используется поездами направления  (а также иногда ).

Платформы (перроны) 7 и 8 — две стороны островной платформы, соединенной со зданием вокзала пешеходным мостом. Обе платформы рассчитаны на 12-вагонные составы, принимаемые с обоих направлений. Главным образом с них отправляются поезда, идущие на юг, до станций Лондон - Кингс-Кросс, Лондон - Ливерпуль-стрит и аэропорт Станстед. Кроме того, в вечернее время к ней прибывает ряд поездов, имеющих Кембридж конечной станцией. Эти платформы принимают и более длинные поезда со станций Лондон - Кингс-Кросс, Лондон - Ливерпуль-стрит.

Обслуживаемые направления и маршруты

Прошлое 
В XIX - XX вв. через станцию проходили поезда различных компаний - железнодорожных операторов, ныне не существующих. Часть линий, примыкавших к станции, также в настоящее время закрыта.

 
 Магистральное направление от станции Лондон (вокзал Ливерпуль-стрит) до станций  и 
 Региональные маршруты до станции  через станцию Ньюмаркет и до станции 
 Региональные маршруты через станции ,  и далее по линии  в северную Англию
 Местные маршруты по 
 Местные маршруты по 
 
 Маршруты до станции Лондон (вокзал Кингс-Кросс) через станцию , включая Кембриджский вагон-буфетный экспресс
 London and North Western Railway
 Региональные маршруты по  до станции  (с 1951 года до станции )
 Midland Railway
 Маршруты через станцию  до станции

Настоящее 

В настоящее время через станцию Кембридж следуют маршруты поездов, обслуживаемых различными компаниями - железнодорожными операторами.

  обслуживает маршрут  — аэропорт Станстед, через станции  и . На маршруте используются дизель-поезда типа . Поезда отправляются со станции раз в час в каждом направлении.
 Great Northern обслуживает маршруты, приходящие на станцию Кембридж с лондонского вокзала Кингс-Кросс. На маршрутах используются электропоезда типов  и :
 «Кембриджский экспресс» ("Cambridge Cruiser") следует без остановок между станциями Лондон-Кингс-Кросс и . Имеется три поезда в час в каждом направлении, один из которых следует до/от станции  (кроме воскресений).
 Есть также отправляющиеся раз в час ускоренные () поезда между Кембриджем и Лондоном (Кингс-Кросс), делающие промежуточные остановки на станциях , , , ,  и .
 Также раз в час со станции Кембридж отправляются (и, соответственно, на нее прибывают) поезда с остановками на всех станциях между Кембриджем и Лондоном (Кингс-Кросс).
 Таким образом, каждый час между станциями Кембридж и Лондон (Кингс-Кросс) курсирует пять поездов оператора Great Northern.
 В северном направлении Great Northern отправляет два маршрута в час по : один до станции  и один укороченный, до станции .
  обслуживает три маршрута, проходящих через станцию Кембридж:
 По  до лондонского вокзала Ливерпуль-стрит (часть поездов от станции  и в обратном направлении до нее) и до аэропорта Станстед (только от/до станции . На маршруте используются электропоезда типов  и . Во время утренних часов пик часть поездов до Лондона стартует со станций  или , а во время вечерних часов пик часть поездов, в свою очередь, продлевается до станций  или . Обычно между Кембриджем и Лондоном курсируют два поезда в час, один со всеми остановками и один ускоренный (), а также один поезд в час между Кембриджем и аэропортом Станстед. Часть поездов из Кембриджа следует только до станции .
 Раз в час между станциями  и  по . На маршруте используются дизель-поезда типа . Поезда в направлении Нориджа отправляются обычно с платформы 5. Это направление оператор  обслуживает, начиная с 2002 года, когда компания закупила первые четыре поезда типа  для работы на новом маршруте. Изредка на этом маршруте работают более старые дизель-поезда типа . Дополнительно часть поездов следует только до станции .
 Также раз в час между станциями  и . На маршруте главным образом используются дизель-поезда типа , однако ряд отправлений рано утром и поздно вечером обслуживается дизель-поездами типа  or Class 156. Один поезд в день, поздно вечером, следует за Ипсвич, до станции  (а приходит в Кембридж из Хариджа рано утром). Поезда в направлении Ипсвича отправляются обычно с платформы 6.

Станция Кембридж-Северный 

В мае 2017 года новая станция  открылась на месте так называемого Честертонского разветвления на  в четырех километрах к северу от станции  в пригороде Кембриджа Честертон, рядом с Кембриджским научным парком. Со станции можно пересесть на  и на городские автобусные маршруты, непосредственно возле станции находится также перехватывающая парковка. Строительство станции началось в июле 2014 года, а первых пассажиров  принял 21 мая 2017 года. Официальное открытие станции было провозглашено 17 августа 2017 года государственным секретарем по вопросам транспорта Великобритании Крисом Грэйлингом.

Будущее

Программа развития Темзлинк 

По завершении реализации  (ожидается в мае 2018 года) из Кембриджа будут запущены новые маршруты, следующие южнее станций центра Лондона. Проект расписания будущих маршрутов был опубликован в сентябре 2016 года. Он включал в себя следующее:

 2 скорых поезда в час до станции  через станции , , Лондон-Сент-Панкрас, Лондон-Лондон-Бридж, ,  и ;
 2 поезда в час до станции  (один со всеми остановками и один ускоренный ()) через , , , Лондон-Сент-Панкрас, Лондон-Лондон-Бридж и .

До 2016 рассматривался вариант запуска маршрута со всеми остановками до станции , однако он был отвергнут в пользу маршрута до станции .

Thameslink and Great Northern также рассматривает возможность продления вышеназванных скорых поездов до новой станции .

Линия Восток — Запад 

Новая , строительство которой осуществляется в настоящее время, позволит добираться по железной дороге от Оксфорда до Кембриджа и далее до Нориджа и Филикстоу напрямую, без необходимости заезда в Лондон — что является невозможным с 1967 года, когда прекратилось сквозное движение по , соединявшей станции  и .

В настоящее время работы на западном участке , между Оксфордом и Бедфордом на старой  работы идут полным ходом, между Оксфордом и Бистером с одной стороны, и Бедфордом и Блечли с другой, пассажирское движение уже осуществляется, на участке между Бистером и Блечли, начиная с 1 февраля 2014 года осуществляется восстановление верхнего строения пути и укладка нового рельсового полотна.

С центральным участком новой линии, от Бедфорда до Кембриджа, дело обстоит сложнее, поскольку на большей его части бывшая Университетская линия была разобрана, а ее трасса застроена (например, на территории Бедфорда), или занята другими транспортными структурами, например,  в самом Кембридже. Наиболее предпочтительный путь новой линии — выйти к станции , через которую раньше проходила Университетская линия, а от нее следовать к Кембриджу, используя существующие линии, прежде всего, проходящую через Сэнди . Правительство Великобритании выделило 10 миллионов фунтов в рамках осеннего Бюджетного послания 2016 года, на проведение проектно-изыскательских работ по данному маршрут..

Связь с другими видами транспорта

Городское и региональное автобусное сообщение 
Непосредственно рядом с вокзалом расположены остановки городских автобусных маршрутов, обслуживаемых местными компаниями  и . Они связывают станцию с центром города и другими районами Кембриджа. Здесь же расположены остановки региональных маршрутов, идущие в города Состон и Сафрон-Уолден. Также непосредственно к станции подходит южный участок линии , идущий по трассе бывшей . Маршрут направляемого автобуса проходит от перехватывающей парковки в  через станции  и  до городов Сент-Айвс и Хантингдон в графстве Кембриджшир. На привокзальной площади, напротив главного входа в здание вокзала, находится также стоянка такси.

«Кембриджский велопункт» 
C 15 февраля 2016 года рядом со станцией функционирует трехэтажная велопарковка, получившая название «Кембриджский велопункт». Велопарковка находится в здании, расположенном к северу от главного входа в вокзал, и рассчитана на 2850 стояночных мест, удобных и безопасных. На цокольном этаже парковки работает веломагазин. Парковка функционирует 24 часа и является абсолютно бесплатной. Это самое большое из подобных сооружений при железнодорожных станциях Великобритании, ее строительство обошлось в 2,5 миллиона фунтов. Официально парковку открыл 27 июня 2016 года государственный министр транспорта Великобритании Роберт Гудвилл.

Происшествия 
30 мая 2015 года поезд экспресса Лондон (вокзал Кингс-Кросс ) — , отправлением из Лондона в 09:14, обслуживаемого оператором , по прибытии на станцию Кембридж около 10:00 не смог остановиться у платформы и въехал на малой скорости в стоявший у платформы другой поезд. По сообщению представителя оператора, три человека обратились за помощью к персоналу станции с легкими ранениями.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 

Железнодорожные станции Великобритании
Здания и сооружения, построенные в 1845 году